

Geografia

Niemcy 
 Waldenburg – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Waldenburg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Hohenlohe

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wałbrzych

Stany Zjednoczone 
 Waldemburg – miejscowość w USA, w stanie Arkansas

Szwajcaria 
 Waldenburg – okręg (Bezirk) w kantonie Bazylea-Okręg
 Waldenburg – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Waldenburg

Kultura i sztuka 
 Waldenburg (Is On My Brain) - utwór art rockowego artysty Marcina Klassy

Zobacz też 
 Waldburg